Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2000, classée en catégorie Tier IVa, se dispute à Shanghai du 16 au .

Meghann Shaughnessy remporte le simple dames. En finale, elle bat Iroda Tulyaganova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lilia Osterloh et Tamarine Tanasugarn.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2000 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2000
Chine
Sport en Chine en 2000
Tennis en octobre 2000
Compétition de tennis à Shanghai